Jméno a příjmení Radko Pavlovec má více nositelů:

 Radko Pavlovec (politický vězeň) (1931–2003) – český konstruktér, vynálezce, účastník 2. a 3.odboje, politický vězeň, exulant
 Radko Pavlovec (1962) (* 1962) – Pověřenec země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení; syn předešlého